Belgien deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1900 i Paris och har sedan 1908 varit med vid varje olympiskt sommarspel och nästan varje olympiskt vinterspel.

Belgien har totalt vunnit 165 medaljer (157 sommar och 8 vinter).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor